Accademia Filarmonica di Bologna
 Accademia Filarmonica Romana
 Accademia Filarmonica di Verona